Kiangara – comune del distretto di Ankazobe (Madagascar)
Kiangara – circoscrizione del distretto di Liwale (Tanzania)